Kročičela ima više značenja:
 Kročičela (Katancaro)
 Kročičela (Ređo di Kalabrija)